Hibiki es una palabra japonesa que hace referencia a varios artículos:

Personajes de ficción
Dan Hibiki, del videojuego Street Fighter.
Ryōga Hibiki, del anime Ranma_%C2%BD.
Hibiki Amawa, del cómic Strawberry Eggs.
Midori Hibiki, de la versión manga de Yu-Gi-Oh! GX.
Hibiki, de la película Bubble (2022).

Buques
Hibiki (1906), destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Asakaze.
Hibiki (1933), destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Akatsuki.
Clase Hibiki, buques especializados en detección submarina de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
Hibiki (AOS-5201), buque líder de la antes citada Clase Hibiki.

Además
Hikibi (Whisky), bebida japonesa.